Unter Steppenkatze versteht man

 die Asiatische Wildkatze
 die Graukatze